Міловська селищна територіальна громада — територіальна громада в Україні, в новоствореному Старобільському районі Луганської області, з адміністративним центром в селищі міського типу Мілове.

Площа громади — 982,6 кв. км, населення — 14 885, з них: міське — 5 810, сільське — 9 075 (2020 р.).

Утворена шляхом об'єднання Міловської селищної та Великоцької, Зориківської, Микільської, Морозівської, Мусіївської, Новострільцівської та Стрільцівської сільських рад Міловського району, що ліквідовується.

Перші вибори ради та голови громади призначено на 25 жовтня 2020 року.

Населені пункти 
До складу громади увійшли смт Мілове та села Березове, Благодатне, Бондарівка, Великоцьк, Водянолипове, Діброва, Журавське, Зарічне, Зориківка, Зоринівка, Калмиківка, Кирносове, Криничне, Микільське, Морозівка, Мусіївка, Новомикільське, Новострільцівка, Олексіївка, Півнівка, Рання Зоря, Стрільцівка, Травневе, Хоминське, Шелестівка, Шелестівка, Ярське, Яснопромінське.

Джерела 
 Міловська селищна громада
 Про затвердження перспективного плану формування територій громад Луганської області

Посилання 
 Геопортал адміністративно-територіального устрою України

Громади Луганської області
засновані в Україні 2020